Томаш Капуста (; род. , Злин, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр чемпионата мира 1993 года, трёхкратный чемпион Чехии.

Биография 
Воспитанник злинского хоккея. Дебютировал за «Злин» в чемпионате Чехословакии сезона 1983/84. В 1989 году уехал в Северную Америку, где играл в АХЛ до 1992 года. Потом Капуста долго играл в Финляндии. Вернувшись в Чехию, выигрывал чемпионат Экстралиги в 1997 и 1998 годах со «Всетином». С 1999 по 2002 год снова играл в Северной Америке за клубы низших лиг. В сезоне 2003/04 вернулся в родной «Злин» и помог клубу впервые в истории стать чемпионом Чехии. Сразу после этого завершил карьеру хоккеиста.

После окончания игровой карьеры стал тренером. Работал с юниорскими командами в США, с 2017 года является владельцем собственной команды в Сан-Диего. Также у него есть собственная хоккейная академия.

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехии 1997, 1998, 2004

 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1984, молодёжного чемпионата мира 1985, 1987 и чемпионата Чехии 1999

 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1985, чемпионата мира 1993 и чемпионата Финляндии 1995

Личные 

 Лучший снайпер (30 шайб) чемпионата Финляндии 1993

Статистика 
Чемпионат Чехии (Чехословакии) — 383 игры, 215 очка (78 шайб + 137 передач)

Чемпионат Финляндии — 186 игр, 151 очко (78+73)

АХЛ (AHL) — 210 игр, 181 очко (54+127)

Хоккейная лига западного побережья (WCHL) — 155 игр, 136 очков (58+78)

Объединённая хоккейная лига (UHL) — 86 игр, 86 очков (37+49)

ИХЛ (IHL) — 1 игра

Сборная Чехии — 32 игры, 3 гола

Сборная Чехословакии — 4 игры, 3 гола

Всего за карьеру — 1057 игр, 311 голов

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Кейп-Бретон Ойлерз»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»

Ссылки 

 Профиль на www.eliteprospects.com
 Томаш Капуста на www.hockeydb.com

Хоккейные тренеры Чехии
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»